|-
| (117001) 2004 HX55||||24 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117002) 2004 HY59||||23 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117003) 2004 HZ59||||23 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117004) 2004 HG60||||25 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117005) 2004 HU60||||25 квітня 2004||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (117006) 2004 HD61||||25 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117007) 2004 HE61||||25 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117008) 2004 HS62||||26 квітня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117009) 2004 HX63||||16 квітня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117010) 2004 JG1||||10 травня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117011) 2004 JZ2||||9 травня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117012) 2004 JZ4||||11 травня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (117013) 2004 JA5||||12 травня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (117014) 2004 JG5||||8 травня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117015) 2004 JR6||||10 травня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117016) 2004 JH8||||12 травня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117017) 2004 JN8||||12 травня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117018) 2004 JB9||||13 травня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117019) 2004 JB10||||9 травня 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (117020) 2004 JC10||||10 травня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117021) 2004 JH10||||10 травня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117022) 2004 JX10||||12 травня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117023) 2004 JY10||||12 травня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117024) 2004 JF11||||12 травня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117025) 2004 JH11||||12 травня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117026) 2004 JN12||||13 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117027) 2004 JS12||||13 травня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (117028) 2004 JW12||||13 травня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (117029) 2004 JG15||||10 травня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117030) 2004 JJ15||||10 травня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117031) 2004 JK17||||12 травня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| 117032 Девідлейн (Davidlane)||||14 травня 2004||Жарнак||Т. Ґліно, , В. Леві
|-
| (117033) 2004 JP21||||9 травня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117034) 2004 JH23||||13 травня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117035) 2004 JR23||||13 травня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117036) 2004 JK24||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117037) 2004 JO24||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117038) 2004 JS24||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117039) 2004 JW24||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117040) 2004 JV25||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117041) 2004 JX25||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117042) 2004 JF26||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117043) 2004 JL26||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117044) 2004 JX27||||15 травня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (117045) 2004 JD30||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117046) 2004 JL31||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117047) 2004 JU31||||14 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117048) 2004 JT32||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117049) 2004 JM33||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117050) 2004 JR34||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117051) 2004 JT37||||14 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117052) 2004 JA42||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117053) 2004 JJ43||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117054) 2004 JD44||||12 травня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117055) 2004 JT44||||15 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117056) 2004 JJ46||||13 травня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117057) 2004 KN||2004 KN||16 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117058) 2004 KW||2004 KW||17 травня 2004||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (117059) 2004 KP1||||18 травня 2004||Нашвілл||Рой Клінґан
|-
| (117060) 2004 KD3||||16 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117061) 2004 KS3||||16 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117062) 2004 KT3||||16 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117063) 2004 KS4||||18 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117064) 2004 KM5||||16 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117065) 2004 KD9||||18 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117066) 2004 KR9||||19 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117067) 2004 KS10||||17 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117068) 2004 KP12||||22 травня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117069) 2004 KV12||||17 травня 2004||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (117070) 2004 KE13||||18 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117071) 2004 KO13||||19 травня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (117072) 2004 KU13||||22 травня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117073) 2004 KP14||||23 травня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117074) 2004 KS14||||23 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117075) 2004 KP15||||24 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117076) 2004 KM17||||19 травня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117077) 2004 LU2||||5 червня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117078) 2004 LC3||||6 червня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117079) 2004 LO3||||11 червня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117080) 2004 LE9||||13 червня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117081) 2004 LB11||||10 червня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (117082) 2004 LK11||||11 червня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117083) 2004 LN16||||12 червня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117084) 2004 LD17||||14 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117085) 2004 LS17||||14 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 117086 Loczy||||8 червня 2004||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Дюло Сабо
|-
| (117087) 2004 LP27||||13 червня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117088) 2004 LG30||||13 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117089) 2004 LK31||||12 червня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117090) 2004 MF4||||16 червня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117091) 2004 NU6||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117092) 2004 NB7||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117093) 2004 NE9||||12 липня 2004||Астрономічна обсерваторія Валемаре-ді-Борбона||Вінченцо Касуллі
|-
| (117094) 2004 NN15||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117095) 2004 NS17||||12 липня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117096) 2004 NA22||||15 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117097) 2004 NJ22||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117098) 2004 NF25||||15 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117099) 2004 NB27||||11 липня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117100) 2004 NL30||||14 липня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|}

Див. також 
 Список астероїдів

117000